Соревнования по вольной борьбе в весовой категории до 60 кг прошли 11 августа 2012 года в центре ExCeL London.

Золото выиграл 19-летний чемпион Европы 2012 года Тогрул Аскеров из Азербайджана.

В августе 2016 года стало известно, что в допинг-пробе Бесика Кудухова, взятой во время Игр 2012 года, найден туринабол. В октябре 2016 года Федерация спортивной борьбы России заявила, что Международный олимпийский комитет не будет лишать Кудухова серебряной медали. МОК включил образцы Кудухова в процесс повторного анализа, не зная о трагической гибели спортсмена в 2013 году. Поскольку такое разбирательство не может быть инициировано в отношении умершего человека, все дальнейшие разбирательства были прекращены, а достижения на Олимпийских играх не могут быть пересмотрены.

Медалисты

Ход соревнований

Утешительные схватки

Итоговое распределение мест

Примечания

Ссылки 
 Men’s 60kg Freestyle. Olympic Games 27 July — 12 August